161. længdegrad kan henvise til:

 161. vestlige længdekreds
 161. østlige længdekreds